Tripanosomiasis puede referirse a:

 La tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño.
 La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas.
 La tripanosomiasis en animales o nagana.